Замерцы () — село, Дергачёвский городской совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322010104. Население по переписи 2001 года составляет 86 (32/54 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Замерцы находится в 4-х км от реки Лопань (правый берег), в 2-х км от города Дергачи, сёл Болибоки, Мищенки, по селу протекает пересыхающий ручей с несколькими запрудами.
Возле села несколько небольших лесных массивов, в том числе урочище Легеньки, урочище Бакунцы.

История 
 1680 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено около 200 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Дергачи (Харьковская область)
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района